Goatwhore — американская блэк-дэт-метал-группа, основанная в 1997 году вокалистом/гитаристом Sammy Duet, после расформирования его предыдущей группы Acid Bath. В изначальный состав вошли вокалист L. Ben Falgoust II (ранее в Soilent Green), гитарист Ben Stout, басист Patrick Bruders и барабанщик Zak Nolan, которые сделали демозапись Serenades to the Tides of Blood в 1998 году. Первые два альбома вышли на американском лейбле Rotten Records, затем группа сменила лейбл на Metal Blade Records, на третьем альбоме A Haunting Curse (2006). Все последующие альбомы также были изданы на Metal Blade.

Состав

Текущий состав 
 Sammy Duet — гитара, вокал 
 Louis Benjamin Falgoust II — вокал 
 Zack Simmons — ударные 
 James Harvey — бас-гитара

Бывшие участники 
Jared Benoit – вокал 
Ben Stout – гитара 
Zak Nolan – ударные 
Patrick Bruders – бас-гитара 
Tim Holsinger – гитара 
Nathan Bergeron – бас-гитара, вокал

Во время живых выступлений 
 Rob «Trans Am» Coleman — бас-гитара

Временная шкала

Дискография

Альбомы
The Eclipse of Ages into Black (2000)
Funeral Dirge for the Rotting Sun (2003)
A Haunting Curse (2006)
Carving out the Eyes of God (2009)
Blood for the Master (2012)
Constricting Rage of the Merciless (2014)
Vengeful Ascension (2017)

Сплиты
Goatwhore / Epoch of Unlight (2003)

Синглы
"(Don't Need) Religion" (2011)

Демозаписи
Serenades to the Tides of Blood (1998)

Примечания

Ссылки 
Goatwhore на MusicMight 
Goatwhore на tartareandesire.com 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы из Нового Орлеана
Блэк-дэт-метал-группы США
Исполнители Metal Blade Records